Вомер:

 Сошник () — кістка черепа
 Вомероназальний орган — один з органів хеморецепції у тварин і людини. Часто його називають скорочено — Вомер
 Вомер () — морська риба родини ставридових